Europaväg 18 (E18) går inom Finland mellan Nådendal och ryska gränsen. Den följer Stamväg 40 (från Nådendal till Åbo), Riksväg 1, Ring III (Stamväg 50) och Riksväg 7. E18 är motorväg eller har motorvägsstandard under nästan hela dess sträckning. 

E18 är en av de få Europavägar i Finland som brukar nämnas som E-väg bland annat i pressen. De flesta andra Europavägar i Finland är mera kända under sina riksvägsnummer.

Sträckning
E18 följer i Finland nationella vägar, nr 40, 1, 50 och 7. Se huvudartiklarna om dessa vägar för en mer detaljerad beskrivning inklusive komplett lista med trafikplatser.

Riksväg 1

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | Landsväg i centrala Åbo

|  ||  bgcolor=#2E8B57 colspan=4 align=center | Motorväg Åbo–Ring III
|-

|}

Ring III

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | Ring III (2+2- och 3+3-väg)
|-

|}

Riksväg 7

|  || bgcolor=#2E8B57 colspan=4 align=center | Motorväg Ring III–riksgränsen
|-

|-
|}

Se även
E18
E18 (Norge)
E18 (Sverige)
Motorvägar i Finland

Externa länkar

Se vägen och väglag. Webbkameror i Finland
Köläget vid finsk/ryska gränsen.

E18
Huvudvägar i Finland
Motorvägar i Finland